Йозеф Хаас (; 3 августа 1937 года, Марбах) — швейцарский лыжник, призёр Олимпийских игр в Гренобле.

На Олимпиаде-1968 в Гренобле завоевал бронзу в гонке на 50 км, кроме того занял 18-е место в гонке на 15 км и 5-е место в эстафете.

Лучший результат на чемпионатах мира — 6-е место в эстафете на чемпионат мира-1966 в Осло.

В 1968 году был признан в Швейцарии спортсменом года.

Ссылки 
 
 

Лыжники Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года